La liste des sites classés de la Drôme présente les sites naturels classés du département de la Drôme. Au , ils sont au nombre de 16.

Liste

Références

Voir aussi

Articles connexes
 Site naturel classé
 Liste des sites Natura 2000 de la Drôme
 

Sites classés